Cryptoconchus är ett släkte av blötdjur. Cryptoconchus ingår i familjen Acanthochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Cryptoconchus